Molekulska formula -{C28H22O6}- se može odnositi na:

 Ampelopsin B
 Delta-Viniferin
 Epsilon-Viniferin
 Palidol
 Kvadrangularin A